2 miejscowości w Polsce:
 Bytowo – leśniczówka w woj. zachodniopomorskim, w pow. choszczeńskim, w gminie Recz
 Bytowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim, w gminie Dobrzany